Frygië, gebied in Klein-Azië
 Frygisch (taal), uitgestorven Indo-Europese taal
 Frygisch (toonladder)